Список стран по производству ржи — ранжированный по годам и количеству (метрические тонны) список государств, производящих (выращивающих) рожь. В список также включены площадь посевов и урожайность. В основе списка данные Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединённых Наций ().

Примечания 

Рожь